El Municipio 3 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:



Municipio 3 (condado de Benton, Arkansas);
 Municipio 3 (condado de Calhoun, Arkansas).

Municipio 3 (condado de Craven, Carolina del Norte);
 Municipio 3 (condado de Pamlico, Carolina del Norte);
 Municipio 3 Boone Station (condado de Alamance, Carolina del Norte);
 Municipio 3 Cape Fear (condado de Lee, Carolina del Norte);
 Municipio 3 Mars Hill (condado de Madison, Carolina del Norte);
 Municipio 3 Odell (condado de Cabarrus, Carolina del Norte);
 Municipio 3 Sheffields (condado de Moore, Carolina del Norte);
 Municipio 3 Steele Creek (condado de Mecklenburg, Carolina del Norte);
 Municipio 3 Trenton (condado de Jones, Carolina del Norte);
 Municipio 3 Upper (condado de Chowan, Carolina del Norte);
 Municipio 3 Upper Conetoe (condado de Edgecombe, Carolina del Norte).

Municipio 3 (condado de Harper, Kansas);
 Municipio 3 (condado de Morris, Kansas);
 Municipio 3 (condado de Rooks, Kansas).